Als Interphalangealgelenk bezeichnet man die Gelenke zwischen den Gliedern:

 der Finger, siehe Fingergelenke 
 der Zehen, siehe Zehengelenke.